Ashington – miasto w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Ashington – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Ashington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Ashington – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)